Moroni bezeichnet:
 Moroni (Komoren), die Hauptstadt der Komoren
 Moroni (Utah), eine Stadt in Utah
 Moroni (Prophet), einen Propheten im Buch Mormon

Moroni ist der Familienname von:
 Dado Moroni (* 1962), italienischer Jazzpianist
 Fabrizio Moroni (1943–2006), italienischer Schauspieler
 Gaetano Moroni (1802–1883), italienischer päpstlicher Beamter, Historiker und Lexikograf
 Gian Marco Moroni (* 1998), italienischer Tennisspieler
 Giovan Battista Moroni († 1578), italienischer Maler 
 Joseph Moroni (1938–2020), französischer Ruderer
 Luca Moroni Jr. (* 2000), italienischer Schachspieler
 Mario Moroni, italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Matías Moroni (* 1991), argentinischer Rugby-Union-Spieler

Siehe auch:
 Morone